Écologie radicale au Québec, pratiques et représentations sociospatiales des groupes écologistes radicaux, de 2001 à 2007, est une étude de Bruno Massé publiée de façon indépendante en 2008 lors du 9e Salon du livre anarchiste de Montréal et rééditée en 2009 par LuluPress. L'étude a été validée par Francis Dupuis-Déri. 

Dirigée par Anne Latendresse sous l'angle de la géographie humaine, le livre étudie quatorze collectifs ayant existé depuis le Sommet des Amériques de Québec et l'été 2007. Massé a rencontré des membres de dix de ces groupes, parmi lesquelles figurent SHAC et Earth First!.

Il s'agit de la première étude de ce genre au Québec.

Notes et références

Sources 
 Francis Dupuis-Déri, Québec en Mouvements : Idées et Pratiques Militantes Contemporaines, Lux Éditeur, 2008, 276 pages; lire en ligne.
 AbeBooks, notice.
 Université du Québec à Montréal, notice.

Voir aussi

Articles connexes 
 Écologie sociale
 Écologie libertaire
 Municipalisme libertaire
 Communauté libertaire

Liens externes 
UQAM, Archives de publications
Site Officiel
Raven sur LuluPress

Écologisme dans les médias
Écologie libertaire
Livre libertaire